Мисс Интернешнл 1980 () — 20-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл. Проводился 4 ноября 1980 года в Токио (Япония). Победительницей стала Лорна Чавес из Коста-Рики.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

  — Вивиан Тереса Редуэльо 
  — Дебби Ньюсом
  — Мануэла Кир
  — Aнн Клауди Филлиппс
  — Мария Беатрис Ландивар Ольмос
  — Фернанда Босколо ди Камарго
  — Мария Риназ
  — Моника Салинас Руис
  — Ана Мария Урибе Хиральдо
  — Лорна Марлен Чавес Мата
  — Яне Маргарет Винструп
  — Паула Ниеминен
  — Сильви Элен Мари Парера (Universe 79; Miss Photogenic at World 79; Miss Elegance at Europe 80)
  — Петра Мачалински
  — Лоррейн Дэвидсон (SF Universe 79; Europe 80)
  — Катерина Манараки 
  — Кончита Санниколас Тайтано
  — Десире Хуана Крус
  — Жаклин Бути 
  — Хенифер Бустильо 
  — Джанет Вонг Чинг

  — Ульрик Карен Бредемейер
  — Мэри Банадет Адаман
  — Ирит Альтманн 
  — Анджела Маркат
  — Майюми Канбара
  — Чанг На-ян
  — Кристина Лионг
  — Мэри Риета Виолет Милц
  — Нарда Сабаг Кианка
  — Мария Тереза МакЛеудо
  — Хейде Луиза Ойзет
  — Дианн Джейн Кристин Алегарме Чионг
  — Дженифер Лионг Лай Фон
  — Мария Агустина Гарсия Алькейда
  — Райли Ранта 
  — Йоланда Эггер
  — Ванали Ти-мирак
  — Нёкет Вурал
  — Эрна Исабель Альфонсо
  — Чарисса Анн Эвинг
  — Грасиэла Лусия ла Роса Гварнери

См. также 
 Мисс Мира 1980
 Мисс Вселенная 1980

Ссылки 
Официальный сайт Miss International
Мисс Интернешнл 1980

Сноски 
Результаты Miss International 1980 года
Pageantopolis

Мисс интернешнл
События 4 ноября
Ноябрь 1980 года
1980 год в Японии
История Токио